Csar ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Csar  (* 1957), österreichische Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Günter Csar (* 1966), österreichischer Nordischer Kombinierer und Trainer
 Peter Csar (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)

CSAR steht als Abkürzung für:
 Caribbean SAR Association
 Central South African Railways
 Combat Search and Rescue

Siehe auch:
 Czar

Abkürzung